Алекса́ндр Блино́в:
 Блинов, Александр Александрович (род. 1981) — российский стрелок из пневматической винтовки.
 Блинов, Александр Иванович (1954—2021) — советский спортсмен-конник.
 Блинов, Александр Павлович (1900—1974) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Блинов, Александр Сергеевич (род. 1945) — советский и латвийский журналист.